Zambra steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Cascina, Provinz Pisa, Italien
 Alejandro Zambra (* 1975), chilenischer Romanautor
 Zambra (Flamenco), einen Tanz
Zambra (Tablao), eine traditionsreiche Bühnengaststätte (Tablao) für Flamenco, ein sogenanntes Tablao, in Madrid